Pelzmühle ist ein Ortsname:

 Pelzmühle (Geislingen), Einzelhaus im Stadtteil Binsdorf von Geislingen im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Pelzmühle (Ravensburg), Einzelhof im zentralen Stadtteil von Ravensburg im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Belzmühle